Wood Norton – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Norfolk
 Wood Norton – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Worcestershire